Protivvazdušni topovi su oružje dizajnirano za napad na avione. Takvo oružje obično ima visoku brzinu paljbe i može da ispaljuje granate dizajnirane da oštete avione. Oni su takođe sposobni da pucaju pod velikim uglovima, ali su takođe u stanju da pogode zemaljske mete.

Vučeni i statični protivavionski topovi

Samohodni protivavionski topovi

Pomorski protivavionski topovi

Reference

Literatura 

 Zaloga, Steven J., James Grandsen (1984). Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two, London: Arms and Armour Press. .

Противавионски топови
Противваздушна одбрана
Листа оружја